Алекса́ндр Ива́нович Бори́сов:
 Борисов, Александр Иванович (1755—1810) — русский военачальник, вице-адмирал, военный губернатор Астраханского порта, Георгиевский кавалер.
 Борисов, Александр Иванович (1809—1874) — генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов, член учёного отделения морского технического комитета и комитета морских учебных заведений, начальник балтийской съёмки.